Melody Parade – film del 1943 diretto da Arthur Dreifuss
Melody Parade – film del 1944 diretto da Lewis D. Collins
Melody Parade – cortometraggio del 1945 diretto da Will Cowan